Porac, municipalità delle Filippine nella Provincia di Pampanga
Poráč, comune della Slovacchia nel Distretto di Spišská Nová Ves